Orosz László (1697–1773) jezsuita szerzetes
 Orosz László (1818–1895) törvényszéki bíró, író, királyi tanácsos
 Orosz László (1901–?) orvos
Orosz László (1903–1972) pedagógus, iskolaigazgató, néprajzi valamint helytörténeti kutató és író
 Orosz László (1922) közgazdász, tudományos kutató
 Orosz László (1925–2016) irodalomtörténész, muzeológus, középiskolai tanár
 Orosz László (1928–2000) festő
 Orosz László (1932) orvos, angiológus
 Orosz László (1938–2019) labdarúgó (Győri Vasas ETO)
 Orosz László (1943) genetikus, egyetemi tanár, az MTA tagja
 Orosz László (1945) szakközgazdász, kirendeltségvezető, kft.-ügyvezető
 Orosz László (1955) zenész, énekes, festőművész
 Orosz László (1971–2011) válogatott kosárlabdázó
 Orosz László (1947–) fizikus, egyetemi docens a BME Fizika tanszékén

hasonló néven
Orosz László Wladimir (1966) magyar író, költő, filozófus, asztrológus

Jegyzetek